Vertagopus är ett släkte av urinsekter. Vertagopus ingår i familjen Isotomidae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Hoppstjärtar
Vertagopus